Palaisgarten steht für:

 Palaisgarten (Detmold)
 Palaisgarten (Dresden)
 Palaisgarten (Rastede)